

Bande dessinée
 Le Casse, série de bande dessinée dirigée par David Chauvel et éditée par Delcourt.

Cinéma 
 Le Casse, film français réalisé par Henri Verneuil, sorti en 1971 ;
 Le Casse, titre français du film américain Scorched, réalisé par Brian Grazer, sorti en 2003 ;
 Le Casse, titre français du film américain The Trust, réalisé par Benjamin Brewer et Alex Brewer, sorti en 2016 ;

Musique 
 Le Casse, reprise des musiques du film de 1971